

Geografia 
 Grecia
 Athens – nome inglese di Atene
 Stati Uniti d'America
 Athens – capoluogo della Contea di Limestone, Alabama
 Athens – area non incorporata della Contea di Los Angeles, California
 Athens – capoluogo della Contea di Clarke, Georgia
 Athens – città della Contea di Menard, Illinois
 Athens – città della Parrocchia di Claiborne, Louisiana
 Athens – città della Contea di Somerset, Maine
 Athens – villaggio della Contea di Calhoun, Michigan
 Athens – comunità non incorporata della Contea di Monroe, Mississippi
 Athens – città della Contea di Greene, New York
 Athens – capoluogo della Contea di Athens, Ohio
 Athens – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Athens – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Athens – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Athens – capoluogo della Contea di McMinn, Tennessee
 Athens – capoluogo della Contea di Henderson, Texas
 Athens – città della Contea di Windham, Vermont
 Athens – città della Contea di Mercer, Virginia Occidentale
 Athens – villaggio della Contea di Marathon, Wisconsin

Altro 
 Lonnie Athens – criminologo statunitense